Giannis Papadopoulos (Salônica, 9 de Março de 1989) é um futebolista profissional grego, volante de origem, atua no Olympiakos.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Olympiacos FC